Пристая — українське прізвище.

Відомі носії:

 Пристая Михайло Дмитрович — український радянський діяч, новатор сільськогосподарського виробництва, тракторист колгоспу імені Мічуріна Хустського району Закарпатської області. Депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання.
 Пристая Олексій Дмитрович — проректор Національного лісотехнічного університету України, заслужений будівельник України, кандидат технічних наук.

Українські прізвища